Красные Ключи — посёлок в Большемуртинском районе Красноярского края России. Административный центр Ентаульского сельсовета.

География 
Посёлок находится в центральной части края, в подтаёжно-лесостепном районе лесостепной зоны, на левом берегу ручья Шипковский, на расстоянии приблизительно 19 километров (по прямой) к западу от Большой Мурты, административного центра района. Абсолютная высота — 204 метра над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 46,1 %, женщины — соответственно 53,9 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 84 % из 399 чел.

Инфраструктура 
Функционируют средняя школа, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры и библиотека.

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из семи улиц.

Примечания 

Населённые пункты Большемуртинского района